Cunday kan syfta på:

Colombia 

 Cunday (kommun), Tolima, 
 Cunday (ort), Tolima,